Иа́го  — валлийское личное имя.

 Иаго ап Бели — король Гвинеда с 599 года.
 Иаго ап Идвал — король Гвинеда (950—979)
 Иаго ап Идвал ап Мейриг — король Гвинеда и Поуиса (1023—1039)

См. также 
 Яго

Примечания